Meyer-Pyritz ist der Familienname folgender Personen:

 Immanuel Meyer-Pyritz (1902–1974), Maler, Grafiker, Kunsthistoriker und Dozent an der Berliner Kunstakademie
 Martin Meyer-Pyritz (1870–1942; gebürtig Martin Meyer), deutscher Bildhauer